Самуи́л Капла́н: Каплан, Самуил Аронович (1921—1978) — советский астрофизик, профессор.
 Каплан, Самуил Соломонович (1928—2021) — художник-график.